Ники́фор Врие́нний — имя нескольких представителей семьи Вриенниев:

 Никифор Вриенний Старший - византийский генерал и узурпатор.
 Никифор Вриенний Младший - византийский государственный деятель, сын или внук предыдущего.